Фрэнк Санчес Форе (; род. 18 июля 1992, Гуантанамо, Куба) — перспективный непобеждённый кубинский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Входил в сборную Кубы по боксу, победитель и многократный призёр национального первенства в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион по версиям WBC Continental Americas (2020—) и WBO NABO (2019—) в тяжёлом весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 13-я (февраль 2022) и является 2-м среди кубинских боксёров тяжёлой весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял: 3-ю строку рейтинга WBC, 3-ю строку рейтинга WBO, 7-ю строчку рейтинга IBF, и ранее занимал 12-ю строчку рейтинга WBA, — входя в ТОП-15 лучших тяжеловесов всего мира.

Любительская карьера 
В любителях он входил в сборную Кубы по боксу. Прошёл 220 боёв на любительском ринге и в 214-ти одержал победу. Дважды побеждал знаменитого соотечественника Эрисланди Савона — бронзового призёра Олимпийских игр 2016 года в весе до 91 кг. Является чемпионом и многократным призёром национального первенства Кубы.

В 2016 году он принимал участие в полупрофессиональной лиге «Всемирная серия бокса», проведя 2 боя, и в обоих одержав победы.

Профессиональная карьера 
22 сентября 2017 года Фрэнк Санчес Форе начал профессиональную боксёрскую карьеру в США, победив техническим нокаутом в 1-м раунде американского боксёра Джастина Рэя Торнтона (дебют).

31 августа 2019 года, в своём 14-м профессиональном бою, досрочно победил опытного пуэрториканца Виктора Бисбаля (23-3), и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO в тяжёлом весе.

7 марта 2020 года в Нью-Йорке (США) победил единогласным решением судей (счёт: 98-92, 100-90 — дважды) опытного американца Джоуи Давейко (20-7-4), и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Continental Americas, а также защитил титул чемпиона по версии WBO NABO (2-я защита Санчеса) в тяжёлом весе.

8 мая 2021 года победил решением судей (счёт: 60-54 — трижды) после технической остановки боя опытного доминиканца Наги Агилера (21-10), и защитил титул чемпиона по версии WBC Continental Americas (1-я защита Санчеса) в тяжёлом весе.

15 октября 2022 года в Нью-Йорке (США), в конкурентном бою, досрочно техническим нокаутом в 9-м раунде победил опытного пуэрто-риканского нокаутёра Карлоса Негрона (25-3), и защитил титулы чемпиона по версиям WBC Continental Americas (3-я защита Санчеса) и WBO NABO (5-я защита Санчеса) в тяжёлом весе.

Статистика профессиональных боёв

Спортивные достижения

Профессиональные региональные 
 2019—н.в.  чемпион Северной Америки по версии WBO NABO.
 2020—н.в.  чемпион по версии WBC Continental Americas.

Примечания

Ссылки 
 
 Фрэнк Санчес — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Фрэнк Санчес — страница на сайте vRINGe.com
 Фрэнк Санчес — страница на сайте Ringside24.com
 Новая кубинская угроза в супертяжелом весе (видео). 28 июня 2019.

Боксёры Кубы
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты